Николай Веселов:
 Веселов, Николай Глебович (1940—1996) — советский, российский врач-педиатр 
 Веселов, Николай Григорьевич (1924—1982) — советский экономист.